«Странный образ жизни» — будущий короткометражный фильм режиссёра Педро Альмодовара в жанре вестерн, главные роли в котором сыграют Итан Хоук и Педро Паскаль. Съёмки картины начались в августе 2022 года.

Сюжет 
Действие фильма будет происходить на американском Дальнем Западе. Главные герои — двое старых друзей, которые 20 лет назад вместе зарабатывали на жизнь в качестве охотников за головами.

В ролях 
 Итан Хоук — Джейк
 Педро Паскаль — Сильва
 Ману Риос

Производство 
Проект был анонсирован в июне 2022 года. Съёмки начались в августе 2022 года в Испании, в районе города Альмерия (там же, где снимался культовый спагетти-вестерн «Хороший, плохой, злой»). Главные роли в картине получили Итан Хоук и Педро Паскаль. Известно, что название фильма связано с  песней португальской певицы Амалии Родригеш «Estranha Forma de Vida».

Примечания 

Вестерны
Фильмы Педро Альмодовара